FK Budućnost Podgorica (Montenegrijns: ФК Будућност Подгорица) is een Montenegrijnse sportclub uit de hoofdstad Podgorica. De club is het meest bekend van zijn voetbalafdeling, maar ook van basketbal, handbal en volleybal. Budućnost betekent "toekomst".

Joegoslavië 
De club werd in 1925 opgericht, tussen 1946 en 1992 heette de club FK Budućnost Titograd. Titograd was in die tijd de benaming voor Podgorica. In 1946 bereikte de club als eerste Montenegrijnse club de hoogste klasse in Joegoslavië, in totaal speelde de club 27 seizoenen in de hoogste afdeling. In 1965 en 1977 speelde de club de bekerfinale, maar verloor daarin van Dinamo Zagreb en Hajduk Split.

Na de ontmanteling van Joegoslavië speelde de club tien seizoenen in de hoogste klasse van eerst (Klein-)Joegoslavië en daarna Servië en Montenegro. In 2006 werd Montenegro onafhankelijk en werd een eigen competitie opgericht. In het laatste seizoen stond de club op een degradatieplaats.

Erelijst 
Beker van Joegoslavië
 Finalist: 1965, 1977

 Montenegro 
De club eindigde in het eerste seizoen op twee punten van de landskampioen FK Zeta. In 2008 was er een ex aequo met Zeta en FK Mogren, maar door een beter saldo in de onderlinge confrontaties ging Buducnost met de landstitel aan de haal. Vier jaar later won de club andermaal de landstitel, terwijl in 2013 de nationale beker werd gewonnen.

 Erelijst Landskampioen
 2007/08, 2011/12, 2016/17
Beker van Montenegro
 Winnaar: 2012/13, 2018/19, 2020/21
 Finalist''': 2007/08, 2009/10, 2015/16

Eindklasseringen

In Europa 

FK Budućnost Podgorica speelt sinds 1995 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (5x)
2008/09, 2012/13, 2017/18, 2020/21, 2021/22
Europa League (9x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
UEFA Cup (1x)
2007/08
Intertoto Cup (2x)
1995, 2005

Bekende (oud-)spelers 
 Mladen Božović
 Igor Burzanović
 Predrag Mijatović
 Predrag Mijatović
 Bogdan Milic
 Niša Saveljić
 Dejan Savićević

De navolgende voetballers kwamen als speler van FK Budućnost Podgorica uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden zijn Ante Miročević en Dragoljub Brnović degenen met de meeste interlands achter hun naam. Zij kwamen als speler van FK Budućnost Podgorica in totaal zes keer uit voor het Joegoslavische nationale elftal.

Externe link 
 Website

 
Sport in Podgorica